Кільцевий — залізничний блокпост Донецької залізниці, Україна
 Кільцевий — селище, Юргамиський район, Курганська область, Росія